Хенри има више значења:
 Хенри
 Округ Хенри (Џорџија)
 Округ Хенри (Ајова)
 Округ Хенри (Алабама)
 Округ Хенри (Вирџинија)
 Округ Хенри (Илиноис)
 Округ Хенри (Индијана)
 Округ Хенри (Кентаки)
 Округ Хенри (Мисури)
 Округ Хенри (Охајо)
 Округ Хенри (Тенеси)
 Хенри (Илиноис)
 Хенри (Јужна Дакота)
 Хенри (Небраска)